

Società 
 Boss – espressione tipicamente statunitense per indicare "il capo" di un'organizzazione o di un'azienda
Boss – persona a capo di un'organizzazione criminale
 Boss – nell'ambito della mafia, esponente di grande potere, capo di una famiglia

Musica 
 Boss – gruppo musicale hard rock australiano
 Boss – album dei Magik Markers del 2007
 Boss – singolo delle Fifth Harmony del 2014
 Boss – singolo di Lil Pump del 2017
 Boss – singolo di DrefGold del 2018

Personaggi immaginari 
 Boss – personaggio della cosiddetta saga di Mazinga
 Boss – personaggio dei Transformers

Persone 
 Hugo Boss – stilista tedesco
 Isaac Boss – rugbista a 15 neozelandese
 Kevin Boss – giocatore di football americano statunitense
 Lewis Boss –astronomo statunitense
 Medard Boss – psicologo e psichiatra svizzero
 Roger Boss – pianista e insegnante svizzero
 Ross the Boss, vero nome  Ross Friedman – chitarrista statunitense 
 Stephen Boss, noto anche con lo pseudonimo di tWitch – ballerino, conduttore televisivo, attore, coreografo e produttore televisivo statunitense
 Terry Boss – ex calciatore statunitense naturalizzato portoricano
 Yale Boss – attore statunitense
 Fede Roma - boss della malavita acquavivese

Televisione
 Boss – serie televisiva statunitense-canadese del 2011
 Boss – dorama di Fuji TV del 2009

Altro 
 Boss – nemici particolarmente difficili da sconfiggere nei videogiochi
 Boss – videogioco di scacchi del 1982
 Boss Corporation – azienda giapponese che produce effettistica per chitarra, basso elettrici e prodotti per la registrazione multitraccia digitale
 Boss Magazine – rivista erotica italiana mensile
 Boss mode – modalità di esecuzione di alcuni software che consente di nascondere "al volo" il programma che si sta utilizzando
 Cratere Boss – cratere lunare
 Piaggio Boss – ciclomotore prodotto dalla casa motociclistica Piaggio

Pagine correlate
The Boss